No tengo madre é uma telenovela mexicana produzida por Carlos Sotomayor, para a Televisa e exibida pelo Canal de las Estrellas, entre 10 de março e 2 de maio de 1997, substituindo Tú y yo e antecedendo Esmeralda, em 40 capitulos. Conforme ia avançando a trama, a telenovela também mudava de nome, chamando-se Ya tengo madre e por último, Ya valió madre.
 
Foi protagonizada por Natalia Esperón e Eugenio Derbez. 

Foi reprisada pelo TLNovelas entre 22 de novembro e 17 de dezembro de 2010, substituindo Salud, dinero y amor e sendo substituída por Tú y yo.

História
Eligio Augusto Maldonado é um jovem honesto, que deseja ser um grande comediante. Porém, antes de morrer, sua mãe Sarita, a quem sempre considerou sua verdadeira mãe, lhe confessa que ele é adotado, e lhe dá uma importante pista para encontrar a sua verdadeira mãe. 
A partir daí ele começa as buscas, até finalmente encontrar a sua verdadeira mãe.

Elenco
Eugenio Derbez - Eligio Augusto Maldonado / Julio Remigio Vasconcelos
Natalia Esperón - Abril Vasconcelos
Saby Kamalich - Tina Tomassi
Susana Alexander - María Malpica
Norma Lazareno - Margarita Malpica
Raymundo Capetillo - Norberto Nerón
Manuel Ojeda - Indalecio Madrazo / Inocencio Lemus Smasht
María Rubio - Mamá Sarita
Anadela - Consuelito Pulido 
Andrea Legarreta - Consuelito Pulido 
Anthony Álvarez - Angelito
Héctor Ortega - Ezequiel
Aurora Alonso
Roberto Antúnez
Daniel Martínez - Tyson
Malena Doria
René Gatica
Luis Alberto Lacona
Víctor Lozada
Genoveva Moreno
Marcela Pezet
José Sierra
Georgette Terrazas
Jeanette Terrazas
Genaro Vásquez
Guillermo Zarur
Vanessa del Rocío
Gabriel Lozada
Flavio

Ligações externas 
 
 

Telenovelas do México
Telenovelas da Televisa da década de 1990
Programas de televisão do México que estrearam em 1997
Programas de televisão do México encerrados em 1997
Telenovelas em espanhol